El municipio de Bordzhomi () es un municipio de Georgia que forma parte de laregión de Samtsje-Yavajeti. Su centro administrativo es la ciudad de Bordzhomi.

En 2002 la población del municipio era de 32 422 habitantes, de los cuales 84,21% eran georgianos y 9,64%, armenios. En 2014 residían en el municipio 25 214 personas, de los cuales 87,21% eran georgianos y 8,63%, armenios.

Subdivisiones 
El municipio incluye 1 ciudad — Bordzhomi —, 4 asentamientos de tipo urbano (, daba) — Ajaldaba, Bakuriani, Bakurianis Andeziti y Tsagveri — y 37 unidades administrativas rurales:

 Bordzhomi ()
 Ajaldaba (
 Bakuriani ()
 Bakurianis Andeziti ()
 Tsagveri ()
 Balanta ()
 Chijarula ()
 Chitajevi ()
 Chobisjevi ()
 Daba ()
 Dgvari ()
 Dviri ()
 Didi Mitarbi ()
 Ginturi ()
 Gudzhareti ()
 Gverdiubani ()
 Gvtismshobeli ()
 Kortaneti ()
 Kvabisjevi ()
 Kvibisi ()
 Libani ()
 Machartskali ()
 Moliti ()
 Mzetamze ()
 Odeti ()
 Patara Mitarbi ()
 Patara Tsemi ()
 Rveli ()
 Sadgeri ()
 Sakire ()
 Sakochavi ()
 Tabatskuri ()
 Tadzrisi ()
 Tba ()
 Timotesubani ()
 Tsemi ()
 Tsijisdzhvari ()
 Tsinubani ()
 Tsitelsopeli ()
 Vardevani ()
 Vardgineti ()
 Zanavi ()

Referencias 

control de autoridades

Bordzhomi